Во́дяное () — село (до 2009 — посёлок),
Боровской сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321781002. Население по переписи 2001 года составляет 304 (134/170 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Водяное находится на правом, высоком берегу реки Уды и вытянуто вдоль неё;
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Боровая, 
ниже по течению на расстоянии в 1 км — село Красная Поляна, 
на противоположном берегу расположено село Темновка.

Через село проходит автомобильная дорога  Харьков - Змиёв; до ближайшей железнодорожной станции Звидки — 3,5 км.

Вокруг села небольшие лесные массивы (дуб).

История 
 1711 — дата основания.
 В 1711 году построена православная церковь во имя первых русских святых Бориса и Глеба.
 В  1940 году, перед ВОВ, в селе было 77 дворов и церковь.
 В 1997 году получен статус монастыря для Борисоглебский женский монастырь (Водяное) УПЦ МП.

Экономика 
 Пионерский лагерь.

Достопримечательности 
 Городище Водяное — археологический памятник раннего железного века (лесостепная скифская культура), раннего средневековья (роменская культура). Городище находится в Змиевском районе Харьковской области между сёлами Водяное и Красные Поляны в урочище Холодный Яр на одном из господствующих мысов, что на 50 м возвышается над поймой правого берега реки Уды (правый приток Северского Донца).

В начале XX века этот памятник осматривал М. Фукс, который первым и описал его, включив в перечень скифских памятников Харьковщины. В середине XX века на городище обратили более пристальное внимание. Так, в 1948 г. этот пункт посетил И. И. Ляпушкин и провёл шурфовку внутреннего вала, верно определив его средневековое происхождение. В 1950 г. памятник был осмотрен экспедицией Б. А. Рыбакова. В течение следующих двух сезонов небольшие по объёму работы были проведены экспедицией под руководством Б. А. Шрамко. Исследователем был снят план городища, проведена шурфовка на внутреннем и внешнем дворах, а также изучены оборонительные сооружения. Кроме того, была раскопана одна из ям-западин внутреннего двора, которая оказалась жилищем роменской культуры. Эти исследования позволили выяснить, что максимальная площадь городища (2,54 га), ограниченная внешним валом, относится к раннему железному веку. В конце I тыс. н.э. была заселена лишь северо-восточная часть мыса, ограниченная новым, более поздним валом.

Постоянное население впервые появляется здесь в скифское время (но не ранее рубежа V–IV вв. до н. э.), о чём свидетельствуют немногочисленные находки и общая этнополитическая ситуация со скифоидными памятниками бассейна Северского Донца в его среднем течении. Число жителей в указанное время было незначительным – ни в одном из раскопов или шурфов не выявлено культурного слоя этого времени. В этот период была сооружена внешняя линия обороны. Скорее всего, в раннем железном веке городище играло роль убежища для населения близлежащих открытых поселений.

В конце I тыс. н. э. здесь, под защитой скифского вала возникает северянское поселение. Лишь позднее (?), вероятно после конфликта с представителями салтово-маяцкой археологической культуры (Хазарский каганат), славяне (роменская археологическая культура) создают здесь вторую линию обороны, ограничивая северную оконечность мыса площадью чуть более 0,5 га .

 Борисо-Глебский женский монастырь.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Верховной рады Украины
 Видеоклип — автопрогулка по селу. 2012 г. 
 Городище Водяное 

Населённые пункты Змиёвского района